Espadaña puede hacer referencia a:

Geografía
 Espadaña (municipio) es un municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.

Arquitectura
 La espadaña (arquitectura) es un elemento arquitectónico de los campanarios.

Cultura
 Espadaña (revista) era una revista de poesía española.

Botánica
 Espadaña es el nombre común de Zizaniopsis y Typha, dos géneros de plantas acuáticas.
 Espadaña es el nombre común de la planta Cyperus longus.
 Espadaña es el nombre común de la planta Iris foetidissima.
 Espadaña es el nombre común de la planta Iris pseudacorus.
 Espadaña es el nombre común de la planta Typha angustifolia.
 Espadaña es el nombre común de la planta Typha latifolia.